

Peinture 
 Paysage d'hiver (ou Scène d'hiver) est le titre de nombreux tableaux du Siècle d'or néerlandais, notamment :
 Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux, de Pieter Brueghel l'Ancien (1565) ;
 Paysage d'hiver, de Hendrick Avercamp (1608) ;
 Paysage d'hiver de Jacob van Ruisdael (1665) ;
 Paysage d'hiver de Caspar David Friedrich (1811) ;
 voir également Paysage d'hiver dans l'art en Europe ;
 Paysage d'hiver (Sehando) est une œuvre du peintre et calligraphe coréen Kim Jeong-hui (1844).

Musique 
 Paysage d'hiver est un groupe de musique suisse (1997-).